Xuaibe ibne Omar  — segundo emir de Creta
 Xuaibe ibne Cazim — governador abássida de Damasco no 
 Jetro — personagem bíblica, chamada Xuaibe no Islã(o)